Kröger oder Kroeger ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Kröger ist ein Berufsname und steht für einen Schankwirt.

Namensträger 
 Alexander Kröger (1934–2016), deutscher Schriftsteller, siehe Helmut Routschek
 Asswerus Kröger († vor 1594), deutscher Buchdrucker
 Bernd J. Kröger (* 1959), deutscher Physiker und Neurowissenschaftler sowie Phonetiker
 Berry Kroeger (1912–1991), US-amerikanischer Schauspieler
 Berta Kröger (geb. Bischoff; 1891–1962), deutsche Politikerin (SPD)
 Chad Kroeger (* 1974), kanadischer Sänger und Gitarrist
 Christian Kröger (* 1955), deutscher Sportwissenschaftler
 Christine Kröger (* 1968), deutsche Journalistin und Redakteurin
 Claus-Dieter Kröger (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Dieter Kröger (* 1934), deutscher Leichtathlet
 Ed Kröger (* 1943), deutscher Jazzmusiker
 Erhard Kroeger (1905–1987), deutscher Politiker (NSDAP)
 Erika Kröger (1911–1987), deutsche Politikerin (CDU)
 Eva-Maria Kröger (* 1982), deutsche Politikerin (Linke)
 Gert Kroeger (1907–1986), deutscher Historiker
 Hannes Kröger (Shorttracker) (* 1988), deutscher Shorttracker

 Heiko Kröger (* 1966), deutscher Behindertensegler
 Heinrich Kröger (* 1932), deutscher Pastor und Autor
 Helene Kröger (1883–1954), deutsche Malerin und Graphikerin
 Henning Kröger (M. Henninck, Meister Henning), deutscher Orgelbauer
 Herbert Kröger (1913–1989), deutscher Jurist
 Hermann Kröger († 1671), deutscher Orgelbauer
 Jens Kröger (* 1942), deutscher Kunsthistoriker
 Johann Christoph Kröger (1792–1874), deutscher Pädagoge
 Johannes Kröger (1856–1945), deutscher Zeitungsverleger
 Jörg Kröger (* 1955), deutscher Politiker (AfD)
 Julia Kröger (* 1988), deutsche Ruderin
 Jürgen Kröger (1856–1928), deutscher Baumeister und Baubeamter

 Kirsten Kröger (* 1981), deutsche Basketballspielerin
 Klaus Kröger (1920–2010), deutscher Maler
 Marco Kröger (* 1963), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

 Matthias Kroeger (1935–2021), deutscher Theologe, Kirchenhistoriker, Psychotherapeut und Autor
 Matthias Kröger (* 1969), deutscher Motorradrennfahrer
 Meike Kröger (* 1986), deutsche Hochspringerin
 Merle Kröger (* 1967), deutsche Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Produzentin
 Michael Kröger (* 20. Jahrhundert), genannt Elvis, deutscher Rapper, siehe Elvis & Pape
 Mieke Kröger (* 1993), deutsche Radrennfahrerin
 Mike Kroeger (* 1972), kanadischer Bassist
 Nelly Kröger (1898–1944), Ehefrau von Heinrich Mann, siehe Nelly Mann
 Pierre Kröger (1938–2022), deutscher Maler und Grafiker
 Rolf Kröger (* 1944), deutscher Maler und Bildhauer
 Ruth Marie Kröger (* 1976), deutsche Schauspielerin
 Susanka Kröger (* 1980), deutsche Radiomoderatorin
 Theodor Kröger (1891–1958), deutscher Schriftsteller
 Thomas Kröger (Architekt), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Thomas Kröger (* 1979), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Tim Kröger (* 1964), deutscher Segler
 Timm Kröger (1844–1918), deutscher Heimatdichter
 Timm Kröger (Kameramann) (* 1985), deutscher Kameramann und Drehbuchautor

 Uwe Kröger (Journalist) (* 1943), deutscher Fernsehjournalist
 Uwe Kröger (* 1964), deutscher Musicaldarsteller
 Walter Kröger (Verleger) (1884–nach 1963), deutscher Zeitungsverleger
 Walter Kröger (1912–1991), deutscher Flugzeugingenieur und Testpilot

 Wolf Kroeger (* 1941), deutsch-kanadischer Filmarchitekt
 William K. Kroeger, (1906–1966), US-amerikanischer Physiker

Fiktive Figuren 
 Hannes Kröger, Figur aus Große Freiheit Nr. 7
 Tonio Kröger, Novelle von Thomas Mann (1903)
 Tonio Kröger (Film), deutscher Film von Rolf Thiele (1964)

Siehe auch 
 Hannes Kröger (Musikprojekt)
 Gröger
 Kreuger
 Krüger

Weblinks 
 Kröger bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname